Кро́ун () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Кроун, Александр Егорович (1823 — 1900) — вице-адмирал русского флота.
 Кроун, Патрисия (1945 — 2015) — американский историк, специалист по ранней истории ислама.
 Кроун, Роман Васильевич (1753—1841) — адмирал русского флота.
 Кроун, Фома Егорович (1826—1893) — вице-адмирал русского флота.

См. также 
 Кроуновка